Louin puede referirse a:

 Louin (Deux-Sèvres), población y comuna francesa.
 Louin (Misisipi), localidad estadounidense.